Den franske løjtnants kvinde har flere betydninger:

 Den franske løjtnants kvinde (roman) – en roman af John Fowles.
 Den franske løjtnants kvinde (film) – en film, der bygger på roman af Karel Reisz.